Cristo risorto – affresco di Pietro Lorenzetti
Cristo risorto in gloria – dipinto di Rosso Fiorentino
Cristo risorto – dipinto di Guido Reni
Cristo risorto – opera lignea di Pietro Bussolo
Cristo risorto o Cristo della Minerva – scultura di Michelangelo Buonarroti
Cristo risorto – dipinto di Tiziano Vecellio
Cristo risorto – dipinto olio su tavola di Giovan Battista Moroni